Palo blanco puede referirse a:

 Palo Blanco, localidad de Argentina en la provincia de Catamarca.
 Palo Blanco-Llanadas, localidad española en las islas Canarias.
 Palo Blanco, localidad en Texas, Estados Unidos.
 Palo blanco, una especie de árbol endémico de Sudamérica.
 Palo blanco, una persona que presta su identidad para simular la existencia de un contrato o actividad económica.
 Palo blanco, el árbol, o a veces arbusto, Picconia excelsa perteneciente a la familia Oleaceae, propio de la laurisilva atlántica.
 Palo blanco, nombre común en México para Celtis laevigata o almez del Mississippi , un árbol de América del Norte.

No confundir con paloblanco, el árbol Abatia parviflora perteneciente a la familia de las salicáceas.